Klüssendorf bezeichnet:
 Klüssendorf, Ortsteil der Gemeinde Metelsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Klüssendorf (Unternehmen), ehemaliger Berliner Automatenhersteller

Klüssendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Klüssendorf (* 1958), deutsche Schriftstellerin
 Tim Klüssendorf (* 1991), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
Klüßendorf